Il doppio  del Košice Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Simon Greul e Bastian Knittel erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk hanno battuto in finale Uladzimir Ihnacik e Andrej Vasilevskij 6-2, 5-7, [14-12].

Teste di serie

  Travis Parrott /  Igor Zelenay (primo turno)
  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (semifinali)

  Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (Campioni)
  Uladzimir Ihnacik /  Andrej Vasilevskij (finale)

Tabellone

Note 
 

Košice Open 2012